Херингсдорф:

 Херингсдорф — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Херингсдорф — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.